W Polsce
 Jagodzin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Węgliniec
 Jagodzin – gromada

 Na Ukrainie
 Jagodzin – miasto w obwodzie kijowskim, w rejonie jagodzińskim
 Jagodzin – dawna wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim
 Dorohusk-Jagodzin – polsko-ukraińskie drogowe przejście graniczne w pobliżu dawnej wsi Jagodzin
 Dorohusk-Jagodzin – polsko-ukraińskie kolejowe przejście graniczne w pobliżu dawnej wsi Jagodzin

 Inne
 Jagodzin – zamknięty przystanek osobowy w Jagodzinie